Barsac puede referirse a: 

 Barsac, comuna francesa situada en Drôme.
 Barsac, comuna francesa situada en Gironda.
 Barsac AOC, denominación de origen vinícola del Barsac de la Gironda.